Мустла (Mustla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Мустла — селище у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Мустла — село в міському самоврядуванні Пайде повіту Ярвамаа.
 Мустла — село у волості Саарде повіту Пярнумаа.
 Мустла — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.